Juan Manuel González puede referirse a:
Juan Manuel González y Gómez de León (1954-2008), un escritor y periodista español.
Juan Manuel González de Linares Palou (1955-), un diplomático español.
Juan Manuel González Torres, un político colombiano.
Juan Manuel González Cremona, un guionista de cómic, novelista y ensayista de origen argentino.
Juan Manuel Sánchez González,  fue un labrador, sindicalista y político español.
Juan Manuel Durán González (1899-1926), un aviador español.
Juan Manuel Parás González (1956-), un político mexicano.
Juan Manuel González Serna (1955-), un empresario español.
Juan Manuel Fernández González (1940-), un exfutbolista español.